In 1968/69 werd het 31e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. Olympiakos Nicosia won de competitie voor tweede keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1968/69